Lipsia steht für:

 lateinischer und italienischer Name der deutschen Stadt Leipzig
 SV Lipsia 93, Leipziger Fußballverein
 Lipsia Automobilfabrik
 Lipsia-Brunnen in Leipzig
 Lipsia-Katalog, ein DDR-Briefmarkenkatalog

Siehe auch: